Le Championnat de France de rugby Pro D2 2008-09 se déroule du 6 septembre 2008 au 31 mai 2009. Le SC Albi et le FC Auch disputent cette saison de Pro D2, ayant été relégués du Top 14.

À l'issue de la saison 2007-08, les clubs de Limoges et Blagnac ont été relégués en Fédérale 1. Le Colomiers rugby et Bourg-en-Bresse ont été promus pour disputer cette saison de Pro D2.

Règlement 

Seize équipes participent au championnat Pro D2, l'équipe classée en tête est promue automatiquement pour jouer dans le Top 14, la deuxième équipe promue est désignée à l'issue d'un tour final entre les équipes classées de la  à la . Celles qui sont classées aux deux dernières places sont reléguées en division inférieure.

Liste des équipes en compétition 
Neuf des seize participants ont été au moins une fois champions de France de Première Division. Albi, Auch, Aurillac, Bourg-en-Bresse, Colomiers, Oyonnax et La Rochelle n'ont jamais remporté le Bouclier de Brennus.

Synthèse des résultats

Classement de la saison régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : 1. points terrain ; 2. points terrain obtenus dans les matches entre équipes concernées ; 3. différence de points dans les matches entre équipes concernées ; 4. différence entre essais marqués et concédés dans les matches entre équipes concernées ; 5. différence de points ; 6. différence entre essais marqués et concédés ; 7. nombre de points marqués ; 8. nombre d'essais marqués ; 9. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 10. place la saison précédente ; 11. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.

Barrages d'accession en Top 14 

Après prolongation, le SC Albi remporte sa demi-finale face à La Rochelle au nombre de pénalités. En finale, il bat Oyonnax et est promu en Top 14.

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs d'essais

Résultats des matches de la saison régulière

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Détail des résultats 

Les points marqués par chaque équipe sont inscrits dans les colonnes centrales (3-4) alors que les essais marqués sont donnés dans les colonnes latérales (1-6). Les points de bonus sont symbolisés par une bordure bleue pour les bonus offensifs (trois essais de plus que l'adversaire), jaune pour les bonus défensifs (défaite à moins de sept points d'écart), rouge si les deux bonus sont cumulés.

Matches aller

Matches retour

Barrages d'accession en Top 14 

À l'issue de la saison régulière, le SU Agen, le SC Albi, le Stade rochelais et l'US Oyonnax sont qualifiés pour disputer les demi-finales d'accession au Top 14 pour la saison 2009-2010.

Demi-finales 

Points marqués
 SC Albi : 5 pénalités de Frédéric Manca (), Blair Stewart (, ) et Kevin Boulogne (, )
 Stade rochelais : 4 pénalités (, , , ) et 1 drop () de Sébastien Boboul 

Points marqués
 SU Agen : 5 pénalités de Jérôme Miquel (, , , , ) 
 US Oyonnax : 6 pénalités de Pierre-Yves Montagnat (, , , , ) et Sébastien Bouillot ()

Finale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de rugby à XV 2008-2009
 Championnat de France de rugby à XV 2009-2010
 Championnat de France de rugby à XV de 2e division 2009-2010

Lien externe 
 Résultats Pro D2, sur itsrugby.fr

2009
France M2
Rugby à XV M2
Championnat M2